Arauco (departement), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja
 Arauco (La Rioja), een plaats in departement van de Argentijnse provincie La Rioja
 Arauco (provincie), een provincie van de Chileense regio Bío-Bío
 Arauco (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
 Arauco (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)